Champions League har flere betydninger:

Fodbold
 UEFA Champions League – er klubmesterskabet i europæisk fodbold.
 CAF Champions League – er klubmesterskabet i afrikansk fodbold. 
 AFC Champions League – er klubmesterskabet i asiatisk fodbold.
 CONCACAF Champions League – er klubmesterskabet i fodbold i Nord- og Mellemamerika samt Caribien.

Håndbold
 EHF Champions League – er klubmesterskabet i europæisk håndbold.

Ishockey
 Champions Hockey League – er klubmesterskabet i europæisk ishockey.

Se også:
 Copa Libertadores – den sydamerikanske pendant til UEFA Champions League.